Министерство охраны окружающей среды ( хванкёнъ пу) — южнокорейское министерство исполнительной ветви, занимающееся защитой окружающей среды. Кроме соблюдения правил и спонсоров экологических исследований, Министерство осуществляет управление национальными парками.

История 
Министерство здравоохранения было создано в 1967 году, оно было расширено отделом по контролю загрязнений, отвечающим за экологические санкции, в 1973 году. После нескольких реформ и расширения природоохранного органа, Агентство охраны окружающей среды было создано в качестве филиала Министерства здравоохранения в 1980 году. В январе 1990 года Агентство охраны окружающей среды администрации было переименовано на Министерство охраны окружающей среды при канцелярии премьер-министра, с целью эффективно интегрировать и координировать экологические вопросы. В декабре 1994 года Министерство охраны окружающей среды получило более широкие полномочия по разработке и осуществлению своей собственной политики.

Миссия 
Миссия Министерства охраны окружающей среды заключается в защите национальной территории от угрозы загрязнения окружающей среды и улучшения качества жизни для населения. Кроме того, министерство стремится внести свой вклад в глобальные усилия по защите всей Земли в целом. В феврале 2008 года Корейская метеорологическая администрация стала филиалом Министерства.

Задачи Министерства охраны окружающей среды 
 Принятие и изменение экологических законов и правил
 Внедрение природоохранных учреждений
 Формирование рамочной структуры для природоохранных органов
 Разработка и реализация середине долгосрочных комплексных мер по охране окружающей среды
 Разработка норм и правил
 Обеспечение административной и финансовой поддержки для управления местными органами власти по защите окружающей средой
 Межкорейское сотрудничество в природоохранной сфере
 Экологическое сотрудничество с другими странами.

Ссылки 
 Официальный сайт на английском и корейском языках

Министерства Республики Корея
Южная Корея